Kornelin peut désigner en Pologne :
 Kornelin, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kornelin, village de la voïvodie de Łódź
 Kornelin, village de la voïvodie de Mazovie
 Kornelin, village de la voïvodie de Grande-Pologne